Rabunek dzieci, Przymusowa adopcja 
 Rabunek polskich dzieci pod niemiecką okupacją podczas II wojny światowej
Przymusowa asymilacja dzieci aborygeńskich, tzw. skradzione pokolenia
Adopcja w Argentynie pod rządami wojskowymi, Desaparecidos, Noc ołówków
Przymusowa adopcja w NRD, zobacz np. film 20 lat później